Osieck – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Osieck
 Osieck pod Górą – osada w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Osieck
 Osieck pod Grabinką – osada w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Osieck
 Osieck – gmina w województwie mazowieckim
 Osieck – dawna gromada w województwie warszawskim
 Osieck – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Osiecko